«Корвет» — советский 8-разрядный учебный персональный компьютер. Предназначен для преподавания информатики в школах, а также мог использоваться как домашний компьютер. Основан на самодельном персональном компьютере, который был изготовлен в 1985 году сотрудниками Института ядерной физики Московского государственного университета Николаем Роем, Александром Скурихиным и Олегом Щербаковым для собственных нужд: автоматизации управления установкой дистанционного измерения параметров низкотемпературной плазмы методами лазерной спектроскопии, а также для обработки получаемой информации и теоретических расчётов, ведения архива данных и ряда других нужд. Впервые описание данного ПК приведено в журнале «Микропроцессорные средства и системы» под названием ПК 8001 (статья прислана 21 августа 1985 г.).

Устройство 
Материнская плата «Корвета» располагалась в одном блоке с клавиатурой, в отдельном выносном блоке располагались блок питания, дисководы и плата сопряжения с дисководами (контроллер дисковода также располагался в клавиатуре). Для охлаждения схем компьютера в корпусе установлен вентилятор (не во всех модификациях).

Технические характеристики 
 Процессор: КР580ВМ80А на тактовой частоте 2,5 МГц, быстродействие - 625 тысяч операций в секунду.
 Память:
 ОЗУ — 64 КБ (поскольку суммарный объём памяти вместе с ПЗУ и ГЗУ может составлять 353 КБ, а процессор КР580ВМ80А может адресовать напрямую 64 КБ, используется схема переключения банков, допускающая 32 возможных конфигурации памяти)
 ПЗУ — 24 КБ (поддерживается до 96 КБ)
 ГЗУ — 48 КБ (3 слоя по 16 КБ) × 1 стр. или 192 КБ (3 слоя по 16 КБ) × 4 стр., в зависимости от типа используемых микросхем
 ОЗУ алфавитно-цифрового дисплея — 1 КБ (16×64)
 Устройство вывода: монитор либо телевизор; единственный видеорежим, выводящий одновременно текст (16 строк по 64 символа, есть также «широкий» 32-символьный режим) и графику (512×256, 8 цветов из 16-цветной палитры, без конфликтных зон).
 Звукогенератор — одноканальный аппаратный (выводит звук без загрузки процессора) на основе программируемого таймера КР580ВИ53; звукогенератор аналогичен PC-спикеру на IBM PC или одному из трёх каналов звукосинтезатора ПК «Вектор-06Ц»
 Клавиатура: герконовая, 80 клавиш, в том числе отдельный блок из 14 клавиш для управления курсором и редактирования, а также 5 функциональных клавиш.
 Размеры системного блока с интегрированной клавиатурой: 417×240×65 мм.
 Внешние интерфейсы:
 параллельный стандарта Centronics для подключения принтера (обычно — Epson FX800)
 последовательный — RS-232C и «токовая петля», изначально предусмотрено подключение стандартной мыши
 два разъёма для двухкоординатных аналоговых джойстиков (устанавливались не на все ПК)
 последовательный для локальной сети
 выход на чёрно-белый монитор или телевизор
 выход на цветной монитор или телевизор
 разъём для подключения НГМД
 разъём для подключения магнитофона (с возможностью управления двигателем магнитофона)
 разъём для подключения внешних модулей
 разъём для диагностического оборудования
 Внешняя память:
 возможность подключения до 4 НГМД любого распространённого стандарта (8, 5,25 или 3,5 дюйма, одно- или двусторонние, одинарной или двойной плотности). Контроллер реализован на БИС КР1818ВГ93
 бытовой кассетный магнитофон (стандартная скорость записи 2400 бит/с, до 1 Мбайта данных на кассете МК-60)

Компьютеры «Корвет» могли быть объединены в локальную сеть, до 16 машин в сети.

Видеоподсистема 
«Корвет» имеет два независимых друг от друга видеоконтроллера, выводящих изображение на экран одновременно:

 алфавитно-цифровой с собственной видеопамятью 1,125 Кбайта (9 микросхем статического ОЗУ по 1 кбит каждая, 9-й разряд используется для признака инверсии, то есть аппаратного курсора), отображающий только белые символы, 16 строк по 64 или 32 символа в строке; знакогенератор из двух наборов по 256 символов расположен в специальном ПЗУ (матрица символа — 8×16 точек);
 графический с собственной независимой видеопамятью 48 Кбайт (на 24 микросхемах ёмкостью 16 килобит) или, в другом варианте, 192 кбайта (4 независимые страницы (4 экрана), на микросхемах ёмкостью 64 килобита); разрешение графического режима только одно — 512×256 точек при 8 цветах для любой точки; накладывая текст на графику, можно получать 16 цветов на экране.

Графический контроллер был реализован без специализированных микросхем, на дискретной логике и ПЛМ. Он хорошо подходил для изображения графиков и простых геометрических фигур. Каждый бит цвета из палитры хранился в отдельной цветовой «плоскости» — то есть отдельной области памяти, выбор которой осуществляется через регистр цвета.

Кроме того, «Корвет» имел особый режим работы — «цветовой», позволяющий обращаться к трём цветовым плоскостям одновременно: при записи каждый бит, установленный в «1» меняет значение в соответствующем бите каждой плоскости в зависимости от значения, установленного в битах 1,2 и 3 специальном «цветовом регистре», а при чтении возвращается «0» если значения во всех трёх плоскостях соответствуют значениям в цветовом регистре в битах 4, 5 и 6, в противном случае — «1». Эту особенность также удобно использовать для закраски областей цветом: сначала необходимо отрисовать контур фигуры, а после в цикле считывать побайтно — если прочитанный байт равен 255, значит совпадений цвета в данной области не обнаружено, и можно окрашивать её целиком, в противном случае уже запускать побитовое сравнение. Благодаря этому режиму и достигается заявленная высокая скорость работы графической подсистемы: например, оптимизированный (за счёт использования команды PUSH Rp) машинный код позволял полностью перерисовывать экран быстрее, чем в первых IBM PC, имевших почти вдвое большую тактовую частоту процессора и меньшее разрешение экрана и количество одновременно отображаемых цветов (320×200, 4 цвета в режиме CGA).

Разновидности 

Выпускался серийно с 1987 года на заводах Министерства радиопромышленности СССР:

Программное обеспечение 
 Интерпретатор языка Бейсик в ПЗУ полностью соответствует стандарту MSX, в том числе реализует все графические операторы (рисование точек, линий, прямоугольников, закрашенных прямоугольников, окружностей, эллипсов, дуг, закраска замкнутой области), работу с целыми числами и т. д.
 Операционные системы МикроДОС и CP/M-80 (при подключении дисковода)
 Текстовые редакторы «Супертекст», «Микромир» (MIM) и т. д.
 СУБД dBase II
 Табличный процессор Microsoft Multiplan
 Компиляторы с языков Фортран, Паскаль, Си, Ада, Форт, Лисп, ПЛ/М и др.
 Учебные программы
 Игровые программы — на «Корвет» был перенесён большой ряд игр разных жанров с таких ПК, как MSX, ZX Spectrum, IBM PC, а также создано небольшое число оригинальных игр; высокое разрешение графики, хорошая скорость её отображения и неплохое количество цветов обеспечили достаточно высокое общее качество игр; наиболее интересные: «Беркут», PopCorn, Stalker, Dan Dare, Continental Circus, Deflector, «Клад», «Винни-Пух», «Остров Сокровищ», Super Tetris, Karate и др.

КУВТ 

На основе ПК «Корвет» в НИИСчётмаш был разработан комплекс учебной вычислительной техники (КУВТ) «Корвет», ГК разработки — М. Сулим.

В КУВТ входило рабочее место преподавателя (ПК8020, оборудован НГМД и портом принтера) и до 15 рабочих мест учащихся (ПК8010), связанных в локальную сеть (19,5 килобит/сек).

Внимание советской прессы 
Разработка учёных МГУ была поддержана на самом высоком уровне (в частности, вице-президентом АН СССР Е. П. Велиховым) и удостоена большого внимания в прессе — статьи о конструкции и возможностях этого ПК неоднократно публиковались в журнале «Радио», вопросы практического использования ПК «Корвет» освещались в специальной рубрике журнала «Информатика и образование», в 1989 году большим тиражом (175 тыс. экз.) вышла книга «Знакомьтесь: персональная ЭВМ Корвет» с предисловием академика Е. П. Велихова, появлялись статьи в других журналах и газетах. Из этих источников можно сделать вывод, что «Корвет» должен был стать не только одним из главных учебных ПК, но планировался как ПК самого широкого назначения, в том числе и для домашнего применения.

Производство 
Несмотря на то, что компьютер был разработан в довольно короткие сроки, а решение о производстве нового компьютера было одобрено советом министров, начало серийного выпуска значительно затянулось. Хоть компьютер состоял исключительно из компонентов, уже освоенных советской промышленностью, нарастить в срок объёмы производства не удавалось, да и поставляемые комплектующие были очень низкого качества. Кроме того, сыграла роль конкуренция с другим компьютером того же назначения: Электроника МС 0511. В результате, поставки нового компьютера сильно отставали от плана:

После распада СССР производство «Корветов» завершилось, неукомплектованные корпуса использовались для сборки многочисленных клонов «Спектрума». ЗАО «ЛИнТех» («Лаборатория информационных технологий») выполняло модернизацию КУВТ «Корвет» — модернизировалась сеть и в качестве головной машины устанавливался IBM PC-совместимый компьютер.
Скорость сети повышалась с 19,5 килобит/сек до 375 килобит/сек.
Данная доработка была рекомендована Министерством образования РФ для применения в школах.

Публикации 
  — описывается ЭВМ ПК 8001, приведены фотографии

См. также 
 Комплект учебной вычислительной техники
 Ириша (компьютер) — разработана на Химическом факультете МГУ.

Примечания

Ссылки 
 Форум по КУВТ «Корвет»
 Сайт и эмулятор ПЭВМ «Корвет» С. Ерохина
 Новый эмулятор ПЭВМ «Корвет» под ОС Android
 Сайт о ПЭВМ «Корвет»
 Документация по ПЭВМ «Корвет»
 Описание Корвета в wiki Emuverse
 Характеристика персональных ЭВМ «Корвет» и «Электроника УК-НЦ»…
 Техническая документация на ПК «Корвет»
 Схема и техническое описание ПК «Корвет» 
 Корвет ПК8010 / ПК8020 и MSX2: Дополнение к тесту графики 8-битных ПК (Korvet PC8020 & MSX2)
 PAINT: Korvet VS UKNC
 Видеоролики из игр и других программ для "Корвета ПК8010/8020"

Появились в 1987 году в СССР
8-разрядные компьютеры